Kvart - Udruga za suvremenu umjetnost djeluje od 2006. u prostoru gradskog kotara Trstenik, Split. Okuplja umjetnike iz najužeg životnog okruženja te priređuje izložbe u zatvorenim i otvorenim prostorima gradske četvrti Trstenik.
Cilj djelovanja je promocija suvremene umjetnosti kao mogućnosti promišljanja i komentiranja vlastite stvarnosti lokalnom stanovništvu, s krajnjom težnjom njihova uključivanja u slične akcije. 
<!-
Taj cilj samo je naizgled irealan, jer udruga Kvart bilježi velik odaziv posjetitelja na izložbe, a sama izložba 2007. isprovocirala je jednog gradskog vijećnika, ujedno naručitelja gradnje na kvartovskom dječjem igralištu, na uvrjedljive istupe koji su punili novinske stupce.
-->

Udruga je osnovana kao platforma za artikulaciju specifičnih problema splitskog gradskog kotara Trstenik. Osnivanje udruge potaknuli su lokalni umjetnici Boris Šitum, Rino Efendić, Željko Marović i Milan Brkić. Oni i danas čine djelatnu jezgru udruge, a oko sebe okupljaju široki krug građana koji vizualne umjetnosti stavljaju u službu urbanog intervencionizma – niz taktika kojima nastoje poboljšati kvalitetu života u kvartu. Njihove akcije su relativno malih razmjera, ali velike snage komentara: performansi, street art, javne skulpture i instalacije, te natpisi i izložbe na otvorenom, ali i u prostorima udruge. Nažalost, ne postoji sustavni popis radova izvedenih u kvartu, a ne zna se ni njihov točan broj.  Identitet mjesta, problematika javnog i privatnog prostora, odnosi moći, samo su neke od tema na koje članovi udruge uspijevaju dati duhovite komentare.

Izvori  

http://www.kustoskaplatforma.com/prosla-izdanja-kp/kp-2011-2012/teren/kvart_mateja-kuka

http://radio.hrt.hr/ep/o-umjetnickom-djelovanju-udruge-kvart-u-splitskoj-cetvrti-trstenik/20399/ 

http://pogledaj.to/art/s-kvartom-kroz-2013-godinu/

http://www.slobodnadalmacija.hr/scena/kultura/clanak/id/262859/bez-elitizma-izlozba-splitske-udruge-za-suvremenu-umjetnost-kvart

Povezani članci 
 HULU Split

Split
Hrvatska likovna umjetnost
Hrvatske udruge